Black Cat Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Cat Mountain (Androscoggin County, Maine)
 Black Cat Mountain (Oxford County, Maine)
 Black Cat Mountain (Piscataquis County, Maine, 266 m)
 Black Cat Mountain (Piscataquis County, Maine, 802 m)
 Black Cat Mountain (New York)

Siehe auch:
 Black Cap Mountain